Rząd Kostia Łewyćkiego
 Rząd Sydira Hołubowycza
 Rada Upoważnionych
 Emigracyjny rząd Sydira Hołubowycza